В соревнованиях на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне приняло участие 204 страны.

Иран не стал бойкотировать игры, хотя его претензии к логотипу как расистскому и напоминающему слово Сион были отклонены.

Президент Аргентины демонстративно отказалась от поездки на Олимпиаду ввиду давнего спора её страны с Великобританией из-за Фолклендских (Мальвинских) островов и 30-летней годовщины военного конфликта по этому поводу.

В рамках действующих ограничений на въезд в ряд стран Евросоюза президент Белоруссии не был допущен на Олимпиаду, в ответ на что он заявил, что «Олимпиады всегда сопровождаются грязным политиканством, а образцом согласия является прошедший накануне в Белоруссии Международный фестиваль искусств „Славянский базар“».

Накануне игр проводилась кампания по запрету приезда главы олимпийского комитета Бахрейна ввиду его руководства жестоким силовым подавлением оппозиции во время «арабской весны».

Спортсменка из сборной Греции, Параскеви Папахристу, не была допущена на Олимпиаду ввиду её расистских высказываний.

Вызвало споры широко поддержанное в мире, в том числе Президентом США Бараком Обамой, предложение почтить на церемонии открытия минутой молчания память жертв 40-летней годовщины теракта на Олимпиаде-1972.

25 июля на женском футбольном матче КНДР — Колумбия по ошибке был поднят флаг Южной Кореи, после чего администрация игр принесла извинения обеим Кореям.

При оформлении центральной улицы Лондона — Риджент-стрит — флаг Тайваня из политических соображений был заменён флагом местного олимпийского комитета. Сделано это было для того, чтобы не вызвать недовольства Китая. Это, в свою очередь, вызвало протест Тайваня.

Список стран-участников 
Под олимпийским флагом на играх выступают индивидуальные участники среди которых : 1 представитель Южного Судана (на момент игр не ставшего членом МОК) и 3 спортсмена из самораспустившихся Нидерландских Антильских Островов (части которых (Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба) также ещё не вошли в МОК как отдельные участники).

Примечания 

Летние Олимпийские игры 2012